Geografie
 Sabaudia (Italië) - Gemeente in Italië
 Sabáudia - Gemeente in Brazilië

Biologie
 Sabaudia (ribkwallen), geslacht van ribkwallen
 Sabaudia (foraminiferen), geslacht van foraminiferen